Всеобщие выборы 1958 года в Венесуэле — президентские и парламентские выборы, состоявшиеся в Венесуэле 7 декабря 1958 года. Ознаменовали переход от периода военной диктатуры к гражданскому правлению. Были проведены Временной правительственной хунтой контр-адмирала Вольфганга Ларрасабаля через 10 месяцев после свержения диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса.

Общие результаты

Президентские выборы 

Кандидаты:
 Рафаэль Кальдера Родригес (Социал-христианская партия КОПЕЙ) — адвокат, социолог, политик, писатель и оратор. Баллотировался в президенты второй раз. Получил поддержку партии Республиканская интеграция и Социалистической рабочей партии.
 Ромуло Бетанкур (Демократическое действие) — политик, журналист, писатель и оратор, глава Революционной правительственной хунты 1945—1948 годов.
 Вольфганг Ларрасабаль Угуэто (Демократический республиканский союз) — военный и политик, контр-адмирал, глава Временной правительственной хунты 1958 года. Получил поддержку Коммунистической партии Венесуэлы и Независимого национального движения избирателей.

Результаты

Выборы в Национальный конгресс

Значение 
Выборы 7 декабря 1958 года были первыми свободными выборами после десятилетнего периода военной диктатуры. Они были отмечены высокой активностью избирателей (на президентских выборах явка составила 94,4 %, на выборах в Палату депутатов — 92,1 %). Избранный президентом Ромуло Бетанкур собрал почти половину голосов избирателей, а его партия получила 73 из 132 мест в Палате депутатов и 32 из 51 места в Сенате. Однако, в конечном счёте, возврат к гражданскому правлению и демократическим избирательным процедурам не принёс гражданского согласия. Выборы 1963 года прошли в обстановке гражданской войны и в стране на долгие годы установилась двухпартийная система, когда у власти сменяли друг друга представители Демократического действия и КОПЕЙ.

Примечания 

Политика Венесуэлы
1958 год в Венесуэле
Президентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле
Выборы 1958 года
Всеобщие выборы